Eckartshausen ist

ein Ortsname:
 Eckartshausen (Büdingen), Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Eckartshausen (Ilshofen), Stadtteil von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eckartshausen (Maroldsweisach), Ortsteil des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eckartshausen (Werneck), Ortsteil des Marktes Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern

ein Familienname:
 Karl von Eckartshausen (1752–1803), Schriftsteller